CONIN se puede referir a dos organizaciones dedicadas a recuperar menores con desnutrición infantil:
Corporación para la Nutrición Infantil de Chile.
Cooperadora para la Nutrición Infantil de Argentina.
Conín un indígena que fue esencial en la conquista de Querétaro.